Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1985 disputat al circuit de Monza el 8 de setembre del 1985.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 25. 084

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 28. 283 (a la volta 38)

Referències 
 

Itàlia
1985